Макли́ш () — шотландская фамилия. Известные носители:

 Маклиш, Алекс (род. 1959) — шотландский футболист, тренер.
 Маклиш, Арчибалд (1892—1982) — американский поэт и писатель.
 Маклиш, Рик (1950—2016) — канадский хоккеист.

Примечания